Mistrzostwa panamerykańskie w zapasach rozegrane zostały po raz pierwszy w 1977 roku w mieście Meksyk. Kobiety przystąpiły do rywalizacji w 1997 roku w San Juan. Zawody organizuje FILA.

Edycje zawodów

Łącznie medale w latach: 1986–2022

Bibliografia 
 Baza danych Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej